Я́на Дми́триевна Си́зикова (род. 12 ноября 1994 года, Москва, Россия) — российская теннисистка, победительница двух турниров WTA в парном разряде. Чемпионка летней Универсиады 2019 года в миксте вместе с Иваном Гаховым.

Спортивная карьера 

Дебютировала в WTA в парном разряде (с Даяной Ястремской) в январе 2018 года на турнире в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале Сизикова и Ястремская уступили паре Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд. В апреле 2018 года в паре с Валерией Савиных дошла до полуфинала турнира серии WTA International в Монтеррее. В июле вместе с Савиных играла в квалификации парного разряда Уимблдонского турнира, но россиянки проиграли в первом же круге.

В июле 2019 года представляла Россию на летней Универсиаде в Италии. В смешанном парном разряде Сизикова и Иван Гахов были посеяны под первым номером, выиграли 4 матча и стали победителями. В одиночном разряде Сизикова, посеянная пятой, выиграла два матча, а затем в 4-м круге уступила японке Канако Морисаки (4-6 6-3 5-7). В женском парном разряде Яна была посеяна третьей вместе с Викторией Кан, россиянки в первом же матче проиграли мексиканской паре. В женской командной классификации россиянки, и Сизикова в том числе, заняли третье место.

Сразу после Универсиады в июле 2019 года в паре с Анастасией Потаповой Яна выиграла турнир международной серии на грунте в Лозанне, победив в финале Монику Адамчак и Хань Синьюнь (6-2 6-4). После этого успеха 22 июля 2019 года Сизикова поднялась на 28 мест в мировом рейтинге в парном разряде и впервые в карьере вошла в топ-100.

В октябре 2019 года в паре с Викторией Кужмовой Яна дошла до полуфинала турнира международной серии WTA в австрийском Линце.

В 2022 году трижды играла в финалах турниров WTA 250 в парном разряде, выиграв один из них. В июле Сизикова и Анастасия Потапова победили на турнире в Праге на харде, обыграв в финале другую российскую пару Анастасия Захарова / Ангелина Габуева. Также Сизикова дважды играла в финалах турниров WTA 125 в парном разряде, выиграв один из них.

12 декабря 2022 года Сизикова впервые вошла в топ-50 мирового парного рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года Сизикова выиграла первый в карьере матч в основной сетке турнира Большого шлема в парном разряде. Сизикова и Потапова в первом круге обыграли 13-ю сеянную пару Кирстен Флипкенс и Лауру Зигемунд в двух сетах. Во втором круге Сизикова и Потапова сумели выиграть только один гейм в матче против Кэролайн Доулхайд и Анны Калинской (0-6 1-6).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (3) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (77)

Победы (44)

Поражения (33)

Подозрение в умышленном проигрыше 

Подозрительный проигрыш
В октябре 2020 года прокуратура Франции начала расследование из-за предполагаемого договорного матча первого круга Открытого чемпионата Франции 2020 года в женском парном разряде, в котором встречались Яна Сизикова / Мэдисон Бренгл (США) и Кристина-Андрея Миту (Румыния) / Патрича Мария Циг (Румыния). Внимание привлекли подозрительные ставки на пятый гейм второго сета, в котором подавала Сизикова. На победу румынок в гейме было сделано ставок на несколько сотен тысяч евро в разных букмекерских конторах, Сизикова сделала в гейме две двойные ошибки и отдала свою подачу «под ноль». Расследование ведётся по статьям о коррупции в спортивных соревнованиях и сговоре с целью мошенничества. Победу в матче одержали румынки со счётом 7-6(10-8) 6-4. . В связи с этим делом, 3 июня 2021 года Сизикова была задержана полицией в Париже ().

Задержание
3 июня 2021 года спортсменку задержала в Париже полицейская служба, специализирующаяся на коррупции в спорте, по «подозрению в соучастии в мошенничестве на тотализаторе». Её обвиненили «в умышленном проигрыше» на турнире Roland Garros в 2020 году(см. выше ).

Речь идёт о матче, когда Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Кристины-Андреа Миту и Патричи Марии Циг. Победили румынки. Французскую полицию заинтересовал пятый гейм во втором сете. По сведениям газеты Le Parisien, на победу румынок именно в этом гейме в разных странах были поставлены необычно крупные суммы. Сизикова и Бренгл его проиграли, причём на своей подаче, при этом Сизикова сделала две двойных ошибки на подаче.

4 июня Сизикова была освобождена без предъявления обвинений. Ее адвокат Федерик Бело не уверен в том, выпустят ли ее из Франции, так как его подзащитная «была обвинена в спортивной коррупции, наказуемой пятью годами лишения свободы и штрафом в 500 тыс. евро». Позже она подала жалобу в прокуратору Парижа из-за клеветы.

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 
 

Теннисисты России